Bernay ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Bernay, Stadt im Département Eure, Hauptort des Arrondissements Bernay

mit Namenszusatz:
 Bernay-en-Champagne, im Département Sarthe
 Bernay-en-Ponthieu, im Département Somme
 Bernay-Saint-Martin, im Département Charente-Maritime
 Bernay-Vilbert, im Département Seine-et-Marne

Bernay ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:
 Alexandre de Bernay, französischer Schriftsteller des 12. Jahrhunderts, Verfasser des Roman d’Alexandre
 Eugenie Bernay (1891–1971), österreichische Theater- und Filmschauspielerin
 Julius Joseph Bernay von Favancourt (1804–1880), österreichischer Offizier